San Pedro de Ceque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro de Ceque (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 San Pedro de Ceque (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar